До́линский район — административно-территориальная единица (район), в границах которой вместо упразднённого одноимённого муниципального района образовано муниципальное образование городской округ «До́линский» в Сахалинской области России.

Административный центр — город Долинск.

География 
Долинский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Расположен в юго-восточной части острова Сахалин вдоль побережья Охотского моря.

История 
Долинский район образован 15 июня 1946 года. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 1948 года он был ликвидирован. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года Долинский район был восстановлен.

Городской округ образован 1 января 2005 года. До 2012 года основным наименованием городского округа являлось Долинский район. После 2012 года утверждено наименование городской округ «Долинский».

Население 

Естественное движение

Населённые пункты 
В состав района (городского округа) входят 13 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
До 2011 года мэром муниципального образования была Пахомова Светлана Михайловна.

С декабря 2011 временно исполнял обязанности, а 4 марта 2012 избран мэром муниципального образования Данилов Виталий Валерьевич.

18 сентября 2016 года мэром муниципального образования избран Тугарев Александр Валерьевич.

Примечания

Ссылки 
 МО городской округ «Долинский» на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области 

Долинский район (Сахалинская область)
Муниципальные районы, упразднённые в 2005 году